L'inno nazionale del Cile, più comunemente chiamato Canción Nacional (canzone nazionale), ha una storia composta da due testi e due melodie, che formano tre versioni differenti. Venne composto da Eusebio Lillo e Ramón Carnicer ed ha sei strofe più il coro.

Testo 
Il coro e la quinta strofa sono quelli che vengono cantati nelle occasioni ufficiali.

Testo ufficiale 

Traduzione
Puro, Cile, è il tuo cielo azzurrino,
Pure brezze anche ti attraversano
E la tua campagna bordata di fiori
È la copia felice dell'Eden.
Maestosa è la bianca montagna
Que ti dette per baluardo il Signore,
E quel mare che tranquillo ti bagna
Ti promette futuro splendor.

Coro
Dolce Patria, ricevi i voti
Con cui il Cile sui tuoi altari giurò
Per cui la tomba sarai dei liberi
O l'asilo contro l'oppressione

Testo completo

Note

Voci correlate 
 Cancion Nacional Chilena

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cile ,Inno nazionale del